Оверолл:

 Оверолл — быстросъёмные гусеничные ленты, предназначавшиеся для трёхосных бронеавтомобилей РККА.
 Оверолл, Парк (род. 1957) — американская актриса, трёхкратный номинант на премию «Золотой глобус».
 Оверолл, Скотт — британский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.